Ю́рий (Георгий) Ива́нович Пи́менов (, Москва — 6 сентября 1977, Москва) — советский, российский -живописец, график, сценограф, плакатист, педагог. Академик АХ СССР (1962; член-корреспондент 1954). Народный художник СССР (1970). Лауреат Ленинской премии (1967) и двух Сталинских премий второй степени (1947, 1950).

Биография 
Родился  года в Москве в семье помощника присяжного поверенного Ивана Васильевича Пименова и Клавдии Михайловны Пименовой, происходившей из московского купеческого рода Бабаниных.

С 7 лет учился в 10-й Московской гимназии. В 1915 году по рекомендации гимназического учителя рисования Алфёрова его устроили в Замоскворецкую школу рисования и живописи; по свидетельству самого Пименова: «Учась в гимназии, я с двенадцати лет начал ходить в воскресную школу рисования и живописи. <…> Художником решил стать обязательно <…> Дома я рисовал пейзажи и срисовывал с открыток Серова, Сомова».

В 1920—1925 годах учился во ВХУТЕМАСе на живописном и полиграфическом факультетах у В. А. Фаворского и С. В. Малютина: «Я учился у Малютина, Шемякина, Фалилеева и очень благодарен им. Но большее вхутемасовское время я проучился у Фаворского и – может быть, без права – хочу считать себя его учеником…» С 1923 года работал в журналах: делал иллюстрации для журналов «Красная нива», «Прожектор»; затем — «Самолёт», «30 дней», «Советский экран» и других. Однако на первом месте в это время для него была станковая живопись; по окончании учёбы в 1925 году он стал одним из учредителей Общества станковистов (ОСТ). С январе 1931 года часть ОСТа образовала общество художников «Изобригада», в которую членом-учредителем и Пименов. Он был также членом  АХРС. В 1928 году он посетил Италию и Германию.

В ранний период испытал большое влияние немецкого экспрессионизма, что во многом объясняет надрывно-драматическую остроту лучших его картин этих лет: «Инвалиды войны» (1926, Государственный Русский музей), «Даёшь тяжёлую индустрию!» (1927); «Солдаты переходят на сторону революции» (1932; обе — в Третьяковской галерее).

В 1931 году женился на Наталье Константиновне Бернадской.

В 1932 году вышло «Постановление о перестройке литературно-художественных организаций», которое сразу прекратило деятельность всех объединений, в том числе и «Изобригады»; для Пименова наступили тяжёлые времена, о которых он вспоминал:
«…Это было мое трудное время. У меня расползлись нервы, я совсем не мог работать. К тому же меня постигли и профессиональные беды: одну книжку, которую я иллюстрировал, за рисунки признали формалистической, и я оказался без денег и без работы, так как после этой книжки работы в журналах мне не давали, и мы существовали на те деньги, которые стенографией зарабатывала моя жена». Результатом стала переоценка Пименовым своего творчества. В 1930-е годы главной темой его творчества стал город; в 1937 году он создал одно из самых известных своих произведений – картину «Новая Москва» (Третьяковская галерея), в которой в полной мере раскрылась обновленная, более светлая, свободная манера живописи художника. Он перешёл к обновлённому импрессионизму, исповедуя творческий принцип «прекрасного мгновения», лёгкого и артистичного образа-впечатления. Работал в театрально-декорационном искусстве, занимался иллюстрацией книг, монументально-декоративными работами (панно). За панно «Стахановское движение» для павильона СССР на Всемирной выставке 1937 года в Париже получил золотую медаль. Стал мастером рекламного киноплаката, в котором использовал элементы станкового искусства.

В 1936—1937 годах преподавал в московском Институте повышения квалификации художников-живописцев.

Оформил спектакли — «Мастер из Кламси» Д. Б. Кабалевского (Малый оперный театр, Ленинград, 1938), «Сирано де Бержерак» Э. Ростана (Театр им. Ленинского комсомола, Москва, 1943), «Копилка» Э. Лабиша и А. Делакруа (Центральный театр Красной Армии, Москва, 1945), «За тех, кто в море!» Б. А. Лавренёва (Малый театр, Москва, 1946), «Степь широка» Н. Г. Винникова (1949), «Под чужим небом» Б. Р. Изакова (1951), «Сергей Лазо» Е. М. Бондаревой (1952), «Весенний поток» Ю. П. Чепурина (1953) — все Центральный театр Советской Армии, Москва, балет «Снегурочка» П. И. Чайковского («Фестиваль-балет», Лондон, 1960-61), «Вишнёвый сад» А. П. Чехова (Центральный театр Советской Армии, 1965) и другие.

В 1941—1945 годах он работал в Окнах ТАСС. В 1943 году был командирован на Северо-Западный фронт, в район Старой Руссы и в Ленинград; создал серию произведений на военную тематику. Другой главной темой в его в это время стало изображение героев тыла. В 1949 году как художник он работал на съёмках фильма «Кубанские казаки».

В 1945—1972 годах преподавал на художественном факультете во ВГИКе, профессор с 1947 года. В 1954 году избран членом-корреспондентом, в 1962 — действительным членом Академии художеств СССР. Член Союза художников СССР.

В 1966 году подписал письмо 25-ти деятелей культуры и науки Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации И. Сталина.

Умер 6 сентября 1977 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (уч. № 7).

Выставки 
 2012 — «Выставка графических листов Юрия Пименова », галерея Открытый клуб, Москва
 2021 — Ретроспективная выставка в Государственной Третьяковской галерее.

Известные работы 
 Инвалиды Войны (1926)
 Ху­дож­ни­ки в мас­тер­ской. А. Д. Гон­ча­ров и Ю. И. Пи­ме­нов (тушь, гу­ашь, 1928; ГТГ)
 З. Райх в ро­ли Мар­га­ри­ты Го­тье (ак­ва­рель, гу­ашь, 1934; ГТГ)
 Новая Москва (картина) (1937)
 Фронтовая дорога (картина) (1944)
 Свадьба на завтрашней улице (1960)
 Т. Са­мой­ло­ва в ро­ли Ан­ны Ка­ре­ни­ной (1966)
На открытые аукционные торги было выставлено более 100 его работ. Рекордная цена за работу Ю. И. Пименова — 1 538 500 долларов — была заплачена а крупноформатный (примерно 2,5 х 1 метр) холст 1950 года «Праздник Первомая» на нью-йоркских торгах Sotheby’s 4 ноября 2010 года. За его работу «Похищение Европы» на Sotheby’s (Лондон) 7 июня 2010 года было заплачено 433 250 фунтов (626 869 долларов).

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957)
 Народный художник РСФСР (1962)
 Народный художник СССР (1970)
 Ленинская премия (1967) — за серию работ «Новые кварталы» (1963—1967)
 Сталинская премия второй степени (1947) — за оформление спектакля «За тех, кто в море!» Б. А. Лавренёва, поставленного на сцене ГАМТ (1946)
 Сталинская премия второй степени (1950) — за оформление спектакля «Степь широкая» Н. Г. Винникова, поставленного на сцене ЦТСА (1949)
 Орден Ленина (1973)
 Орден Трудового Красного Знамени (1963)
 Медаль «В память 800-летия Москвы» 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Серебряная медаль Министерства культуры СССР (1958)
 Золотая медаль и Диплом I степени АХ СССР (1964)
 Золотая медаль Всемирной выставки в Париже (1937).

Библиография 
С середины 1950-х годов он много путешествовал, увлёкся литературной работой, опубликовал ряд очерков: «Заметки о работе художника» (1955), «Прекрасная простая жизнь» (1956), «В Подмосковье» (1956), «Рассказ о поездке в Лондон» (1962), «В древней и новой Индии» (1962), «Новые кварталы» (1966); написал книги: «Год путешествий» (1960), «Искусство жизни или “искусство ничего”» (1964), «Необыкновенность обыкновенного» (1964), «Цветы» (1970), «Таинственный мир зрелищ» (1974).
 В Подмосковье. (Записки художника). — , 1958
 Год путешествий. (Путевые заметки). — , 1960
 Искусство жизни или «искусство ничего». — , 1960; 2-е изд., доп. — , 1964.
 Новые кварталы. — , 1968
 Таинственный мир зрелищ. — , 1974.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Пименов, Юрий Иванович
 Могила Ю.И. Пименова 
 Масловка — статья о Юрии Ивановиче с некоторыми работами .
 Выставки и некоторые работы 

Выпускники ВХУТЕМАСа
Театральные художники СССР
Театральные художники России
Балетные сценографы
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-иллюстраторы России
Художники-монументалисты СССР
Художники-монументалисты России
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты России
Графики СССР
Графики России
Плакатисты СССР
Плакатисты России
Мастера натюрморта СССР
Мастера натюрморта России
Художники-киноплакатисты
Художники русского авангарда
Графики русского авангарда
Художники-жанристы России
Художники-жанристы СССР
Художники-соцреалисты России
Художники-соцреалисты СССР
Художники-педагоги
Действительные члены Академии художеств СССР
Члены Союза художников СССР
Художники журнала «Мурзилка»
Преподаватели ВГИК
Ассоциация художников революционной России
Подписавшие «Письмо двадцати пяти»
Похороненные на Новодевичьем кладбище